

Cinema 
 Io confesso (I Confess) – film del 1953 diretto da Alfred Hitchcock

Musica 
 I Confess – singolo dei The Beat del 1982
 I Confess – traccia dell'album Chrome dei Catherine Wheel del 1993
 I Confess – traccia dell'album Carnival of Souls: The Final Sessions dei Kiss del 1997
 I Confess – singolo di k.d. lang del 2011, dall'album Sing It Loud

Televisione 
 Il sogno di Darrin (I Confess) – episodio della quarta stagione di Vita da strega
 Io confesso (I Confess) – episodio della prima stagione di Show Me Yours